Sainte-Julie kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Julie, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Sainte-Julie (ort i Kanada), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar